Het wereldkampioenschap schaatsen allround 1995 werd op 11 en 12 februari 1995 in Circolo Pattinatori Pinè te Baselga di Pinè gehouden. Voor het laatste werden de wereldkampioenschappen allround voor  mannen die apart werd gehouden.

Titelverdediger was de gestopte Johann Olav Koss. Rintje Ritsma won zijn eerste wereldtitel allround.

Eindklassement

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

Langebaanschaatsen in 1995
Schaatsen in Italië
 1995
Sport in Trentino-Zuid-Tirol
Schaatsen